Renaud van Herbauges (795-843), graaf van Herbauges, Poitiers en Nantes
 Reinoud I van Bourgondië (986-1057), graaf van Bourgondië
 Reinoud II van Bourgondië (1061-1097), graaf van Bourgondië
 Reinoud III van Bourgondië (1093-1148), graaf van Bourgondië
 Reinoud van Dammartin (1175-1227), graaf van Dammartin, Aumale en Boulogne
 Renaud Denauw (*1936), Belgisch stripauteur
 Renaud (zanger), artiestennaam van Renaud Séchan (*1952), Frans zanger
 Renaud (opera), een opera van Antonio Sacchini